Autonomie per l'Europa è stata una lista elettorale formatasi in vista delle elezioni europee del 2019 dai cinque maggiori partiti autonomisti valdostani (UV, UVP, SA, ALPE ed EPAV), guidata dall'esponente di ALPE Marco Gheller e presente solamente nella circoscrizione Italia nord-occidentale, apparentata al PD.

Il 16 novembre 2018 i partiti autonomisti valdostani iniziano la formazione di una lista unica per le imminenti elezioni europee, ma è solamente il 6 aprile 2019 che nome e simbolo vengono svelati. Qualche giorno dopo viene ufficializzato anche il nome del leader che guiderà la lista: Marco Gheller dell'ALPE.

La lista si rifà alla dichiarazione di Chivasso e al manifesto di Ventotene, ponendosi in antitesi ai partiti nazionalisti e sovranisti ed esprimendo una linea europeista sia in tema economico che sociale, trovandosi favorevoli ad un'Europa delle macroregioni superando gli Stati nazionali e proponendo un Consiglio europeo delle regioni. Seppur di origine spiccatamente valdostana, la lista ha anche l'obiettivo di tutelare le poco rappresentate aree montane delle Alpi nord-occidentali, sia in Piemonte che in Lombardia. Per quest'ultimo motivo è dunque appoggiata da movimenti autonomisti ed indipendentisti lombardi quali Grande Nord e pro Lombardia Indipendenza.

I candidati sono tre: oltre a Gheller sono presenti anche Isa Maggi e Giacomo Lombardo.

ApE non riscuoterà grande successo, fermandosi al 0,22% nella propria circoscrizione e ad un 0,07% su base nazionale. Gheller inoltre non risulterà eletto in quanto non riesce a raggiungere le cinquantamila preferenze necessarie per l'elezione di un rappresentante di minoranza linguistica, indipendentemente dallo sbarramento del 4%. I partiti continuano comunque il percorso federativo, ma attraverso nuovi progetti.

La lista è stata presente in Senato con l'esponente di UV Albert Lanièce.

Risultati elettorali

Note 

Politica della Valle d'Aosta